Crna Gora:
 Grnčar (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav

Srbija:
 Grnčar (Babušnica, Srbija), naselje u općini Babušnica